

Persone 
Abraham A. Brill – psichiatra e psicoanalista statunitense di origini austriache
Debbie Brill – atleta canadese, specialista del salto in alto
Nathan Edwin Brill – medico, istologo e neurologo statunitense
Paul Brill – pittore e incisore fiammingo
Paul Brill – compositore, paroliere e produttore discografico statunitense

Altro 
Mervall e Descant Brill – personaggi della serie di romanzi di Artemis Fowl
ACF-Brill – azienda statunitense produttrice di autobus e filobus
ACF-Brill TC-44 – filobus
Brill Editore – casa editrice olandese
Den Bril – antico nome di Brielle città olandese
Brill – quartiere della città tedesca di Wuppertal
Brill – parrocchia civile del Buckinghamshire, nel Regno Unito